Van Aken (niederländisch und niederdeutsch für von/aus Aachen) ist der Familienname folgender Personen:
 Anthonis van Aken, niederländischer Glasmaler des 17. Jahrhunderts
 Arnold van Aken, in London wirkender flämischer Maler des 18. Jahrhunderts
 François van Aken, flämischer Maler aus Antwerpen in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts
 Frank van Aken (* 1970), niederländischer Opernsänger
 Hein van Aken (ca. 1250, gest. 1325/30), niederländischer Dichter
 Hugo Van Aken (* 1951), belgischer Arzt, Anästhesiologe und Hochschullehrer
 Jeroen Anthoniszoon van Aken, bekannt als Hieronymus Bosch (um 1450–1516), niederländischer Maler

 Johann van Aken (1915–1988), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Joost van Aken (* 1994), niederländischer Fußballspieler 
 Josef van Aken (um 1700–1749), in London wirkender flämischer Maler
 Leo Van Aken (1857–1904), belgischer Genre- und Porträtmaler
 Piet van Aken (1920–1984), flämischer Schriftsteller 

Siehe auch:
 Menagerie van Aken
 van Aaken
 Aken